Dubová se poate referi la:

 Dubová, sat în Districtul Pezinok, Slovacia
 Dubová, sat în Districtul Svidník, Slovacia
 Dubová, curs de apă în Slovacia

Vezi și 
 Dăbova
 Dubova